Friedhof Eschweiler steht für:

 Alter Friedhof (Eschweiler über Feld)
 Jüdischer Friedhof (Eschweiler)